Loch Fyne (Groenland), een fjord in Groenland
 Loch Fyne (Schotland), een loch in Schotland